Michita ist der Familienname folgender Personen:

Rumi Michita (* 1969), japanische Curlerin
Sakata Michita (1916–2004), japanischer Politiker